Аношкін, жіноча форма Аношкіна — прізвище. Відомі носії:
 Аношкін Михайло Прокопович — радянський промисловець
 Аношкін Роман Сергійович — російський веслувальник

 Аношкіна Світлана Валеріївна — українська художниця